

Patronyme 

 Antoine Portail (1675-1736), magistrat français, premier président du Parlement de Paris ;
 Romane Portail (?-), est une actrice française.

Toponyme 

 Château du Rocher-Portail ou Rocher-Sénéchal, un château du  situé à Saint-Brice-en-Coglès en Ille-et-Vilaine ;
 Cheminée Le Portail, une cheminée d'une ancienne usine sucrière de l'île de La Réunion ;
 Col du Portail, un col situé à une altitude de  dans la Drôme ;
 Plusieurs .

Informatique 

 
 Un portail web est un site web qui offre une porte d'entrée commune à un large éventail de ressources et de services accessibles sur Internet ;
 Un , variante du précédent ;
 Un portail collaboratif ;
 Un portail open data ;
 Un portail humanitaire.

Titres d’œuvres 

 Portail 0°-90°, Portail 8°-98°, œuvre de l'artiste François Morellet, installée à Nantes, en France (1987) ;
 Le Portail est un récit de François Bizot publié en 2000.

Construction 

 Portail, un dérivé du mot porte ;
 
 Portail de Levignac ;
 Portail Saint-Martin d'Épernay ;
 Portail Milton.
Patronyme français